Un méandre est un objet topologique ;
 le Méandre est un fleuve de Turquie (voir Vallée du Méandre) ;
 un méandre est en géographie une sinuosité très prononcée d'un cours d'eau ;
 un méandre est un motif décoratif également appelé Grecque ;
 Méandre est un dieu-fleuve de la mythologie grecque ;
 Méandre (2021), un film d'horreur et de science-fiction français, écrit et réalisé par Mathieu Turi.

Voir aussi 
 Menderes